Sucaer Laran (Suakaer Laran, Sukaerlaran) steht für:

 Sucaer Laran (Hera), ein osttimoresischer Suco in Hera
 Sukaerlaran (Sabuli), ein Ortsteil des osttimoresischen Ortes Metinaro im Suco Sabuli